Vassar bezeichnet: 

 Vassar College, eine US-amerikanische Elitehochschule
 (1312) Vassar, ein nach dem College benannter Asteroid 

 Phil Vassar (* 1964), US-amerikanischer Country-Sänger
 Vassar (Kansas), ein Ort in den USA
 Vassar (Michigan), ein Ort in den USA

Siehe auch:
 Vasar